Ljapunov je priimek več oseb:

 Aleksander Mihajlovič Ljapunov (1857-1918), ruski matematik, mehanik in fizik, po katerem je poimenovan fraktal Ljapunova;
 Aleksej Andrejevič Ljapunov (1911 – 1973), ruski matematik
 Boris Ljapunov (1862 -- 1943), jezikoslovec
 Dimitrij Petrovič Ljapunov (1775-1821), ruski general.